Osoby noszące nazwisko Baha:
 Alaksiej Baha (ur. 1981) – białoruski piłkarz i trener piłkarski
 Dzmitryj Baha (ur. 1990) – białoruski piłkarz
 Nabil Baha (ur. 1981) – marokański piłkarz

Inne:
 Baha Allah (1817–1892) – założyciel bahaizmu

Zobacz też:
 Al-Baha (ujednoznacznienie)